Паломарес-дель-Рио () — населённый пункт и муниципалитет в Испании, входит в провинцию Севилья, в составе автономного сообщества Андалусия. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Большая Севилья. Занимает площадь 13 км². Население — 7185 человек (на 2010 год). Расстояние — 10 км до административного центра провинции.

Население

Примечания

Ссылки 
 Ayuntamiento de Palomares del Río 
 Palomares del Río

Населённые пункты Севильи
Муниципалитеты Севильи